Чемпионат Европы по фигурному катанию 1961 года проходил с 26 по 29 января 1961 года в Западном Берлине. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. Соревнование проходило без участия спортсменов СССР. Все прошлогодние победители отстояли свои позиции. У мужчин победил представитель Франции Ален Жилетти, у женщин победила представительница Нидерландов Шаукье Дейкстра, среди пар победу одержали представители ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Дорин Денни и Кортни Джонс.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
1961 год в фигурном катании
Европа
Январь 1961 года
Спорт в Германии в 1961 году
Чемпионаты Европы в 1961 году
Международные спортивные соревнования в Западном Берлине
Чемпионаты Европы в ФРГ